Wałęsa înseamnă vagabond în poloneza veche.

Wałęsa se poate referi la:
Persoane
 Lech Wałęsa (n. 1943), președintele Poloniei în perioada 1990-1995
 Danuta Wałęsa (n. 1949), soția sa
 Jarosław Wałęsa (n. 1976), fiul lor și parlamentar european polonez începând din 2005
Altele
 Aeroportul Lech Wałęsa din Gdańsk
 Walesa. Man of Hope, un film polonez din 2013 despre Lech Wałęsa, regizat de Andrzej Wajda

Nume de familie poloneze